De nombreuses villes françaises ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, ...) d'après le nom de l'ancien président de la  République, notamment :

Avenues
 l'avenue Félix-Faure à  ;
 l'avenue Félix-Faure à Nanterre ;
 l'avenue Félix-Faure à Nice ;
 l'avenue Félix-Faure dans le  ;

Rues
 la rue Félix-Faure à Colombes ;
 la rue Félix-Faure au Havre ;
 la rue Félix-Faure à Nancy ;
 la rue Félix-Faure à Nantes ;
 la rue Félix-Faure dans le  ;
 la rue Félix-Faure à Vincennes ;

Villa
 la villa Félix-Faure (rue étroite) dans le .

Félix-Faure Avenue